Chris Morris (voetballer) (°1963), een Iers voetballer
 Chris Morris (basketbalspeler) (°1966), een Amerikaans basketbalspeler
 Chris Morris (auteur), een auteur van sciencefictionromans
 Chris Morris (filmregisseur), een Brits filmregisseur, comedian en acteur
 Chris Morris (gitarist), een Brits gitarist en bandlid van Paper Lace